Jméno a příjmení Sergej Solovjov má více nositelů:

 Sergej Alexandrovič Solovjov (1915–1967) – sovětský fotbalista a hokejista
 Sergej Alexandrovič Solovjov (1944–2021) – sovětský a ruský filmový režisér
 Sergej Michajlovič Solovjov (1820–1879) – ruský historik